Capra steht für:

 Ziegen, biologischer Gattungsname
 La Rotonda, italienische Renaissance-Villa
 Titularbistum Capra der röm.-kath. Kirche

Capra ist der Familienname folgender Personen:
 Beatrice Capra (* 1992), US-amerikanische Tennisspielerin
 Bruno Capra (* 1937), italienischer Fußballspieler
 Francesco Capra (1762–1819), Schweizer Anwalt, Politiker, Tessiner Grossrat und Gemeindepräsident von Lugano
 Frank Capra (1897–1991), US-amerikanischer Regisseur
 Frank Capra junior (1934–2007), US-amerikanischer Filmproduzent; Sohn von Frank Capra
 Frank Capra III (* 1959), US-amerikanischer Regisseur und Filmschaffender
 Francis Capra (* 1983), US-amerikanischer Schauspieler
 Fritjof Capra (* 1939), österreichischer Physiker und Systemtheoretiker
 Ingeborg Capra-Teuffenbach (1914–1992), österreichische Schriftstellerin und Kritikerin

Siehe auch: